Бо́кова — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Бокова, Вера Михайловна (род. 1955) — заведующая сектором Государственного исторического музея, доктор исторических наук.
 Бокова, Евдокия Андреевна (1909—1993) — советская гимнастка.
 Бокова, Ирина (род. 1952) — болгарский дипломат, Генеральный директор ЮНЕСКО.
 Бокова, Людмила Николаевна (род. 1978) — член Совета Федерации от Саратовской области, депутат Государственной Думы.
 Бокова, Хритиния Алексеевна (род. 1928) — Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Бокова — деревня, Абатский район, Тюменская область, Россия.